Telluraves (definiti anche come uccelli terrestri o uccelli principali) è un clade di uccelli definito verso la fine del ventesimo secolo e l'inizio del ventunesimo, dal contenuto piuttosto controverso. Sulla base di studi genetici, il clade riunisce una gran varietà di gruppi di uccelli, tra cui gli Australaves (passeriformi, pappagalli, seriama e falchi) e gli Afroaves (che comprende gli Accipitrimorphae - aquile, poiane e avvoltoi - gufi, e picchi). Sembrano essere il gruppo gemello di un clade definito centrato su Aequornithes.

Dato che i membri più primitivi esistenti sia di Afroaves (Accipitrimorphae, Strigiformes) che Australaves (Cariamiformes, Falconiformes) sono carnivori, è stato suggerito che l'ultimo antenato comune di tutti i Telluraves fosse probabilmente un predatore. Altri ricercatori sono scettici su questa valutazione, citando il cariamiforme erbivoro Strigogyps come prova del contrario.

Cladogramma sulle relazioni filogenetiche di Telluraves basate sugli studi di Prum, RO et al. (2015) con alcuni nomi di clade degli studi Yury, T. et al. (2013)[1] e Kimball et al. (2013).

Note

Altri progetti 

Aves